Terapia
 Terapia (quadrinhos)
 Terapia (série de televisão)

Desambiguação